NKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nkongsamba (Camerun)